Bast o Bastet – divinità egizia

Finzione 
 Bast – personaggio dei fumetti DC Comics
 Bast – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Geografia 
 Bast – villaggio dell'Afghanistan
 Bast – località della Croazia
 Bašť – comune della Repubblica Ceca nel distretto di Praha-východ

Persone 
 Dieter Bast – calciatore tedesco
 Friedrich Jacob Bast – diplomatico ed ellenista francese
 Martin-Jean de Bast – storico e filologo fiammingo
 Ørnulf Bast – artista norvegese
 Ryan Bast – hockeista su ghiaccio canadese
 William Bast – sceneggiatore statunitense

Altri progetti